

Alimentation 
 Triple Carmélite, bière belge.

Religion 
 Carmélite, religieuse de l'Ordre du Carmel.
 Prieuré et église carmélite de Mdina, édifices religieux de Malte.
  Règle carmélite de saint Albert, charte de vie carmélitaine.
 Tiers-Ordre carmélite, rassemblement de laïcs souhaitant vivre dans la spiritualité du Carmel.

Zoologie 
 La Carmélite (Odontosia carmelita), un lépidoptère de la famille des Notodontidae.

Voir aussi